Marc Savard peut désigner :

 Marc Savard (1972-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Marc Savard (1977-), joueur de hockey sur glace canadien.